Dit is een lijst van planetoïden 2401-2500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (2401) Aehlita || 1975 VM2 || 2 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (2402) Satpaev || 1979 OR13 || 31 juli 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (2403) Šumava || 1979 SQ || 25 september 1979 || A. Mrkos
|-
| (2404) Antarctica || 1980 TE || 1 oktober 1980 || A. Mrkos
|-
| (2405) Welch || 1963 UF || 18 oktober 1963 || Universiteit van Indiana
|-
| (2406) Orelskaya || 1966 QG || 20 augustus 1966 || Crimean Astrophysical Observatory
|-
| (2407) Haug || 1973 DH || 27 februari 1973 || L. Kohoutek
|-
| (2408) Astapovich || 1978 QK1 || 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2409) Chapman || 1979 UG || 17 oktober 1979 || E. Bowell
|-
| (2410) Morrison || 1981 AF || 3 januari 1981 || E. Bowell
|-
| (2411) Zellner || 1981 JK || 3 mei 1981 || E. Bowell
|-
| (2412) Wil || 3537 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2413) van de Hulst || 6816 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2414) Vibeke || 1931 UG || 18 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (2415) Ganesa || 1978 UJ || 28 oktober 1978 || H. L. Giclas
|-
| (2416) Sharonov || 1979 OF13 || 31 juli 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (2417) McVittie || 1964 CD || 15 februari 1964 || Universiteit van Indiana
|-
| (2418) Voskovec-Werich || 1971 UV || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (2419) Moldavia || 1974 SJ || 19 september 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (2420) Čiurlionis || 1975 TN || 3 oktober 1975 || N. S. Chernykh
|-
| (2421) Nininger || 1979 UD || 17 oktober 1979 || E. Bowell
|-
| (2422) Perovskaya || 1968 HK1 || 28 april 1968 || T. M. Smirnova
|-
| (2423) Ibarruri || 1972 NC || 14 juli 1972 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2424) Tautenburg || 1973 UT5 || 27 oktober 1973 || F. Börngen, K. Kirsch
|-
| (2425) Shenzhen || 1975 FW || 17 maart 1975 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2426) Simonov || 1976 KV || 26 mei 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2427) Kobzar || 1976 YQ7 || 20 december 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2428) Kamenyar || 1977 RZ6 || 11 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2429) Schürer || 1977 TZ || 12 oktober 1977 || P. Wild
|-
| (2430) Bruce Helin || 1977 VC || 8 november 1977 || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| (2431) Skovoroda || 1978 PF3 || 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2432) Soomana || 1981 FA || 30 maart 1981 || E. Bowell
|-
| (2433) Sootiyo || 1981 GJ || 5 april 1981 || E. Bowell
|-
| (2434) Bateson || 1981 KA || 27 mei 1981 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (2435) Horemheb || 4578 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2436) Hatshepsut || 6066 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2437) Amnestia || 1942 RZ || 14 september 1942 || M. Väisälä
|-
| (2438) Oleshko || 1975 VO2 || 2 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (2439) Ulugbek || 1977 QX2 || 21 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2440) Educatio || 1978 VQ4 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (2441) Hibbs || 1979 MN2 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (2442) Corbett || 1980 TO || 3 oktober 1980 || Z. Vávrová
|-
| (2443) Tomeileen || 1906 BJ || 24 januari 1906 || M. F. Wolf
|-
| (2444) Lederle || 1934 CD || 5 februari 1934 || K. Reinmuth
|-
| (2445) Blazhko || 1935 TC || 3 oktober 1935 || P. F. Shajn
|-
| (2446) Lunacharsky || 1971 TS2 || 14 oktober 1971 || L. I. Chernykh
|-
| (2447) Kronstadt || 1973 QY1 || 31 augustus 1973 || T. M. Smirnova
|-
| (2448) Sholokhov || 1975 BU || 18 januari 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (2449) Kenos || 1978 GC || 8 april 1978 || W. Liller
|-
| (2450) Ioannisiani || 1978 RP || 1 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2451) Dollfus || 1980 RQ || 2 september 1980 || E. Bowell
|-
| (2452) Lyot || 1981 FE || 30 maart 1981 || E. Bowell
|-
| (2453) Wabash || 1921 SA || 30 september 1921 || K. Reinmuth
|-
| (2454) Olaus Magnus || 1941 SS || 21 september 1941 || Y. Väisälä
|-
| (2455) Somville || 1950 TO4 || 5 oktober 1950 || S. J. Arend
|-
| (2456) Palamedes || 1966 BA1 || 30 januari 1966 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2457) Rublyov || 1975 TU2 || 3 oktober 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (2458) Veniakaverin || 1977 RC7 || 11 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2459) Spellmann || 1980 LB1 || 11 juni 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (2460) Mitlincoln || 1980 TX4 || 1 oktober 1980 || L. G. Taff, D. E. Beatty
|-
| (2461) Clavel || 1981 EC1 || 5 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (2462) Nehalennia || 6578 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2463) Sterpin || 1934 FF || 10 maart 1934 || G. van Biesbroeck
|-
| (2464) Nordenskiöld || 1939 BF || 19 januari 1939 || Y. Väisälä
|-
| (2465) Wilson || 1949 PK || 2 augustus 1949 || K. Reinmuth
|-
| (2466) Golson || 1959 RJ || 7 september 1959 || Universiteit van Indiana
|-
| (2467) Kollontai || 1966 PJ || 14 augustus 1966 || L. I. Chernykh
|-
| (2468) Repin || 1969 TO1 || 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (2469) Tadjikistan || 1970 HA || 27 april 1970 || T. M. Smirnova
|-
| (2470) Agematsu || 1976 UW15 || 22 oktober 1976 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (2471) Ultrajectum || 6545 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2472) Bradman || 1973 DG || 27 februari 1973 || L. Kohoutek
|-
| (2473) Heyerdahl || 1977 RX7 || 12 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2474) Ruby || 1979 PB || 14 augustus 1979 || Z. Vávrová
|-
| (2475) Semenov || 1972 TF2 || 8 oktober 1972 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2476) Andersen || 1976 JF2 || 2 mei 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2477) Biryukov || 1977 PY1 || 14 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2478) Tokai || 1981 JC || 4 mei 1981 || T. Furuta
|-
| (2479) Sodankylä || 1942 CB || 6 februari 1942 || Y. Väisälä
|-
| (2480) Papanov || 1976 YS1 || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (2481) Bürgi || 1977 UQ || 18 oktober 1977 || P. Wild
|-
| (2482) Perkin || 1980 CO || 13 februari 1980 || Harvard Observatory
|-
| (2483) Guinevere || 1928 QB || 17 augustus 1928 || M. F. Wolf
|-
| (2484) Parenago || 1928 TK || 7 oktober 1928 || G. N. Neujmin
|-
| (2485) Scheffler || 1932 BH || 29 januari 1932 || K. Reinmuth
|-
| (2486) Metsähovi || 1939 FY || 22 maart 1939 || Y. Väisälä
|-
| (2487) Juhani || 1940 RL || 8 september 1940 || H. Alikoski
|-
| (2488) Bryan || 1952 UT || 23 oktober 1952 || Universiteit van Indiana
|-
| (2489) Suvorov || 1975 NY || 11 juli 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (2490) Bussolini || 1976 AG || 3 januari 1976 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2491) Tvashtri || 1977 CB || 15 februari 1977 || W. L. Sebok
|-
| (2492) Kutuzov || 1977 NT || 14 juli 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2493) Elmer || 1978 XC || 1 december 1978 || Harvard Observatory
|-
| (2494) Inge || 1981 LF || 4 juni 1981 || E. Bowell
|-
| (2495) Noviomagum || 7071 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2496) Fernandus || 1953 TC1 || 8 oktober 1953 || Universiteit van Indiana
|-
| (2497) Kulikovskij || 1977 PZ1 || 14 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2498) Tsesevich || 1977 QM3 || 23 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2499) Brunk || 1978 VJ7 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (2500) Alascattalo || 1926 GC || 2 april 1926 || K. Reinmuth|}

Planetoïdenlijsten